Adult Fan of LEGO, zie LEGO#Afkortingen voor legofans
Africa Online